Bill Walker kan syfta på:

Bill Walker (amerikansk politiker) (född 1951), amerikansk politiker
Bill Walker (brittisk politiker) (1929–2017), brittisk politiker